A 1926-os norvég labdarúgókupa a Norvég labdarúgókupa 25. szezonja volt. A címvédő a Brann csapata volt. A kupában minden olyan csapat részt vehetett, amely tagja a Norvég labdarúgó-szövetségnek, kivéve az észak-norvégiai klubokat. A tornát az Odd nyerte meg, a kupa történetében tizedjére.

Első kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

A Larvik Turn és a Viking csapata mérkőzés nélkül továbbjutott.

Második kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

Harmadik kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

Negyedik kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

A Brann és az Odd csapata mérkőzés nélkül továbbjutott.

Negyeddöntők 

|}

Elődöntők 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

Döntő

Jegyzetek 

Norvég labdarúgó-kupa
Norvég labdarúgókupa